Ронша́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Шампанье. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70451.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Безансона, в 37 км к востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает река . Большая часть территории коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2919 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1766 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1210 были экономически активными, 556 — неактивными (показатель активности — 68,5 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 1210 активных жителей работали 1021 человек (589 мужчин и 432 женщины), безработных было 189 (92 мужчины и 97 женщин). Среди 556 неактивных 116 человек были учениками или студентами, 213 — пенсионерами, 227 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-дю-О (1953 год). Исторический памятник с 1965 года
 Здание школы (1938 год). Исторический памятник с 2008 года
 Надшахтный копёр шахты Св. Марии (1924 год). Исторический памятник с 2001 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона